David Woodard  , né le  à Santa Barbara, Californie, est chef d'orchestre et écrivain américain et descendant de familles coloniales éminentes. Au cours des années 1990, il a inventé le terme prequiem, un mot-valise de préemption et requiem, pour décrire sa pratique bouddhiste consistant à composer une musique dédicacée pendant ou juste avant la mort de son sujet.

Les services commémoratifs de Los Angeles dans lesquels Woodard a servi en tant que chef d'orchestre ou directeur musical comprennent une cérémonie civique de 2001 organisée au funiculaire de Angels Flight désormais disparu en honorant la victime d’accident Leon Praport et sa veuve blessée Lola. Timothy McVeigh a invité Woodard à effectuer une messe de prequiem à la veille de son exécution à Terre Haute, dans l'Indiana; tout en critiquant les actes répréhensibles de McVeigh, Woodard a consenti. Il a dirigé les requiems de la faune, y compris pour un pélican brun de Californie sur le dessus du mur de sable d'une plage où l'animal était tombé. Woodard utilise des encres de couleurs vives pour préparer la musique.

Woodard est connu pour ses répliques de la Dreamachine, une lampe un peu psychoactive, exposée dans les musées d'art du monde entier. En Allemagne et au Népal, il est connu pour ses contributions au journal littéraire Der Freund, y compris des écrits sur le karma interspécifique, la conscience végétale et la colonisation paraguayenne Nueva Germania.

Du côté paternel, l'ancêtre de Woodard est Frances Latham, la « mère des gouverneurs », qui s'est installée en 1638 sur Île Aquidneck (aujourd'hui Portsmouth, Rhode Island). Par le biais de Latham, Woodard descend également des ancêtres européens Harald  de Danemark, Alfred le Grand et Boleslav  de Bohême.

Parcours scolaire 
Woodard a été formé à New School for Social Research et à l'université de Californie à Santa Barbara.

Nueva Germania
En 2003, Woodard a été élu conseiller municipal de Juniper Hills (comté de Los Angeles), en Californie. À ce titre, il a proposé une relation sœur avec Nueva Germania, au Paraguay. Pour faire progresser son plan, Woodard s'est rendu à l'ancienne utopie végétarienne/féministe et a rencontré ses dirigeants municipaux. Après une première visite, ayant rencontré une population en « déclin moral et intellectuel », il a choisi de ne pas poursuivre la relation mais a trouvé dans la communauté un sujet d'étude pour des écrits futurs. Ce qui l'intéresse particulièrement sont les idées proto-transhumanistes du planificateur spéculatif Richard Wagner et Elisabeth Förster-Nietzsche, qui, avec son mari Bernhard Förster, ont fondé et vécu dans la colonie entre 1886 et 1889. En reconnaissance des idéaux fondateurs de la colonie, Woodard a composé l'hymne choral « Our Jungle Holy Land ».

De 2004 à 2006, Woodard a mené de nombreuses expéditions à Nueva Germania, en gagnant le soutien du vice-président américain Dick Cheney. En 2011, Woodard a accordé au romancier suisse Christian Kracht la permission de publier leur importante correspondance personnelle, concernant principalement Nueva Germania en deux volumes sous le sigle  de Wehrhahn Verlag de l'université de Hanovre. De l'échange de lettres, Frankfurter Allgemeine Zeitung dit : . Der Spiegel suggère que le premier volume, Five Years, vol. 1, soit  pour le prochain roman de Kracht, Imperium.

Selon Andrew McCann, . Au cours des dernières années, Nueva Germania s'est transformée en une destination plus géniale, avec des chambres d'hôtes et un musée historique improvisé.

Dreamachine
De 1989 à 2007, Woodard a construit des répliques de la Dreamachine, un dispositif stroboscopique conçu par Brion Gysin et Ian Sommerville qui inclut un cylindre à fente, en cuivre ou en papier, tournant autour d'une lampe électrique—lorsqu'il est observé avec des yeux fermés, la machine peut déclencher des aberrations mentales Comparable à l'intoxication provoquée par des drogues ou au rêve.

Après avoir contribué à Dreamachine à la LACMA rétrospective visuelle des Ports of Entry de William S. Burroughs en 1996, Woodard s'est lié d'amitié avec l'auteur et lui a présenté un « modèle bohémien » (papier) Dreamachine pour son  et dernier anniversaire. Sotheby's a mis aux enchères l'ancienne machine à un collectionneur privé en 2002, et ce dernier reste sur le prêt étendu de la propriété de Burroughs au musée d'art Spencer.

Références et notes

Notes

Références

Liens externes 

 
  

  

Naissance en avril 1964
Artiste contemporain américain
Compositeur américain
Chef d'orchestre américain
Naissance à Santa Barbara (Californie)